Società Sportiva Pro Lissone – società di calcio di Lissone
Pro Lissone Ginnastica – società di ginnastica di Lissone